Ранчо Сан Фелипе има више значења:

 Ранчо Сан Фелипе (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе, Моратепек (Нопалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе, Валентин Толедо (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Алтепекси), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику